Даймо́хк () — республиканская общественно-политическая газета на чеченском языке, издающаяся в Чеченской Республике. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Чечне, а также публикует материалы по истории и культуре чеченцев.

Газета выходит 2 раза в неделю тиражом 2,5 тыс. экземпляров. В 1970-е годы тираж составлял 17 тыс. экземпляров.

Газета основана 23 апреля 1923 года под названием «Советская автономная Чечня». Основателем газеты был известный чеченский писатель Саидбей Арсанов.

С 1925 года стала называться «Серло» (), с 1934 — «Ленинан некъ» (), а в 1991 году сменила название на «Даймохк». Выпуск газеты дважды приостанавливался: в 1944—1957 годах из-за депортации чеченцев и в 1990-х — начале 2000-х из-за первой и второй чеченских войн.

Примечания

Ссылки 
 На ЧГТРК «Грозный» состоялась запись ток-шоу, посвященная юбилею газеты «Даймохк»
 Газете «Даймохк» — 85!

Газеты на чеченском языке
Газеты Грозного
Газеты СССР
Появились в 1923 году в России
1923 год в Чечне